Седна:

 Седна — эскимосская богиня.
 (90377) Седна — транснептуновый объект.
 Sedna — СУБД, изначально спроектированная для хранения и обработки XML-данных.